Felner ist der Familienname folgender Personen:
 Ignaz Andreas Anton Felner (1754–1825), deutscher katholischer Theologe und Lyriker
 Joseph Fellner (1792–1873), österreichischer Beamter und Schriftsteller
 Karl von Felner (1874–1938), österreichischer Schriftsteller und Dramatiker
 Peter Paul Felner (1884–1927), österreichischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Feller
 Fellner